Météorite peut désigner :

Astronomie 
 météorite, corps solide naturel provenant de l'espace qui a traversé l'atmosphère et atteint la surface de la Terre.

Arts et lettres 
 Météorite, épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Météorite, roman de Pierre Bottero.